Příjmení Řeháček nosí více významných osobností:

 Filip Řeháček (* 2002) – český motocyklový závodník
 Karel Řeháček (* 1972) – český historik a pedagog
 Marek Řeháček (* 1975) – český úředník, publicista a rozhlasový pracovník
 Věra Řeháčková (* 1950) – česká spisovatelka

Podobné příjmení 
 Řehák